Final Fantasy XIV (2010) - Een MMORPG uit 2010
 Final Fantasy XIV: A Realm Reborn - Een MMORPG uit 2013 die de originele Final Fantasy XIV volledig vervangen heeft.